Resistencia puede referirse a:

Física 

 resistencia eléctrica, oposición que presenta un material al ser atravesado por una corriente eléctrica;
 resistencia (fluidos), fuerza que se opone al avance de un cuerpo a través de un fluido (un líquido o un gas);
 resistencia aerodinámica, fuerza que se opone al avance de un cuerpo a través del aire;
 resistencia a la rodadura, fuerza que se opone a que un cuerpo ruede sobre una superficie;
 resistencia térmica, medida de la oposición a ser atravesado por un flujo de energía calórica;
 resistencia calentadora, que convierten electricidad en calor;
 resistencia de materiales, capacidad de los sólidos para soportar tensiones sin alterarse;

Biología 
 resistencia fisiológica, cualidad para aplazar la fatiga;
 quimiorresistencia, propiedad de un organismo de hacer estéril el tratamiento con una determinada sustancia;
 resistencia antibiótica, propiedad de una bacteria para resistir un antibiótico;

Ciencias sociales 
 prácticas de resistencia, movimiento que hace un grupo de personas en protesta sobre algo que les incomoda;
 movimientos de resistencia, grupo o conjunto de grupos dedicados a oponerse a un invasor en un país ocupado o a un gobierno de un Estado soberano;
 resistencia pacífica,  táctica de protesta que propugna el logro de un cambio político, social y cultural revolucionario sin necesidad del empleo de la violencia;

Cine y televisión 
 Resistencia (2008), película de 2008 dirigida por Edward Zwick;

Deporte 
 carrera de resistencia, en automovilismo y motociclismo en la que se exigen la resistencia del conductor y del vehículo;
 Resistencia Sport Club, equipo de fútbol de la ciudad de Asunción, Paraguay;
 Resistencia física, en el deporte es soportar al límite de la condición física;

Economía 
 resistencia fiscal, negación al pago de determinado impuesto;
 resistencia o nivel de resistencia, nivel de precio superior en donde se espera que el precio retroceda;
 prueba de resistencia bancaria, técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario;

Historia 
 Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial movimientos destinados a resistir la invasión de potencias del Eje;
 Resistencia francesa, movimientos y organismos de resistencia franceses frente a la ocupación nazi de Francia y al gobierno colaboracionista de Vichy;
 Resistencia italiana o resistencia partisana, movimiento armado de oposición al fascismo y a las tropas de ocupación nazis instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial ;
 Resistencia judía,
 Resistencia alemana al nazismo, movimiento de resistencia de los judíos en contra de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial;
 Resistencia griega,  movimiento de resistencia de los griegos en contra de las potencias del ejedurante la Segunda Guerra Mundial;
 Resistencia polaca, movimiento de resistencia clandestino de polacos en contra de la ocupación por la Alemania nazi;

Literatura 
 La resistencia (2000), ensayo de Ernesto Sabato;

Localidades y divisiones administrativas 
 Resistencia, ciudad de la provincia del Chaco, Argentina;
 Resistencia, localidad de la provincia de Salta, Argentina;
 Gran Resistencia, aglomerado urbano en la Argentina;
 Colonia Resistencia, colonia agrícola oficial en la Argentina;

Música 
 Resistencia Festival, festival de arte y música multicultural en Mineápolis / St. Paul, Estados Unidos;
 Resistencia Suburbana, grupo de reggae argentino;

Psicología 
 resistencia, actitud opuesta al encuadre terapéutico.